Кубок Болгарії з футболу 1993—1994 — 54-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул здобув Левські (Софія).

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 жовтня 1993

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 жовтня 1993

|}

Третій раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 листопада 1993

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|1/8 грудня 1993

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|11/15 грудня 1993

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|3/23 березня 1994

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|3/30 березня 1994

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на bulgarian-football 

1993–1994
Болгарія
Болгарія
1993 у болгарському спорті
1994 у болгарському спорті